Warden (Washington)
Estação Warden

Desambiguações de topônimos